Вальдекабальерос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 90 км². Население — 1209 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 190 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса